Сухопутные войска Объединённых Арабских Эмиратов () — вид вооружённых сил Объединённых Арабских Эмиратов.

Военный бюджет — 3,67 млрд долларов США на 2009 год.

Структура 
Состоят из 9 бригад: 1 королевской гвардии, 2 бронетанковые, 3 механизированные, 2 пехотные, 1 артиллерийская. Кроме того, 2 механизированные бригады эмирата Дубай.

В составе артиллерийской бригады 3 полка, в каждом 24 САУ М109/L47 (3 батареи по 8). В составе 3 бронетанковых/механизированных бригад имеются дивизионы по 24 САУ G-6 в каждом. 105-мм буксируемые гаубицы входят в состав пехотных бригад.

Вооружение 
В 2011 году на вооружение в Армии ОАЭ приняты Снайперские винтовки Лобаева.

Согласно данным IISS The Military Balance на 2010 год Сухопутные войска ОАЭ имели в своем распоряжении следующую технику.

Примечания

Ссылки 
 Вооруженные силы Объединённых Арабских Эмиратов на 12.07.2002
 The Military Balance 2010

Вооружённые силы Объединённых Арабских Эмиратов
ОАЭ